Исаа́к Ма́ркович Бура́вский (31 августа 1898 — 1994) — российский виолончелист, Заслуженный артист РСФСР (1951).

Биография 
Родился в Киеве в семье ремесленника. Начал учиться игре на виолончели у Г. Хорошанского, в 1915—1917 гг. занимался в классе Семёна Козолупова в Киевской консерватории. С 1923 года жил в Москве, играл в различных оркестрах, в том числе в Персимфансе (1927—1931), а затем в оркестре Большого театра. Участник струнного Квартета Большого театра (1935-1968).

Внук — драматург и сценарист Александр Миронович Буравский (род. 1952).

Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (25.05.1976).

Похоронен на Донском кладбище.

Примечания 

Выпускники Киевской консерватории
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Музыканты Персимфанса
Похороненные на Донском кладбище